Edgardo Alberto Adinolfi Duarte (Montevideu, 27 de março de 1974) é um ex-futebolista uruguaio que jogava como defensor.

Carreira 
Jogou entre 1992 e 2007, por River Plate (URU), Maccabi Haifa, Peñarol, Gimnasia (LP), Defensor Sporting, Ionikos,Fénix, Newell's, Pontevedra e Tiro Federal.

Encerrou sua carreira em 2007, no Olympiakos Nicósia.

Seleção 
Pela Seleção Uruguaia de Futebol, Gambeta Mágica (como era conhecido), estreou em 19 de Outubro de 1994 em um amistoso contra o Peru, vencido por sua equipa por 1 a 0, no Estádio Nacional José Díaz em Lima. Esteve em duas edições da Copa América, e disputou 18 jogos entre 1994 e 1997 marcando um gol, na Copa América de 1995, durante a semifinal contra a seleção colombiana de futebol.

Títulos
 Seleção do Uruguai
 Copa América: 1995

Naturais de Montevidéu
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
Futebolistas do Club Atlético River Plate (Uruguai)
Futebolistas do Club Atlético Peñarol
Futebolistas do Defensor Sporting Club
Futebolistas do Centro Atlético Fénix
Futebolistas do Club Atlético Newell's Old Boys
Futebolistas do Maccabi Haifa
Futebolistas do Olympiakos Nicósia
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol
Jogadores da Copa América de 1995
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1997